Weichslgarten ist der Ortsname von

 Weichslgarten (Reichertsheim), Ortsteil der Gemeinde Reichertsheim, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Weichslgarten (Wurmsham), Ortsteil der Gemeinde Wurmsham, Landkreis Landshut, Bayern